Ранкачов има више значења:

 Ранкачов (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Ранкачов (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији